Ольга Евгеньевна Летюшова () — российская футболистка, нападающая. Выступала за сборную России. Осенью 2011 года завершила свою карьеру, но позднее ненадолго вернулась на поле и играла в первой лиге за московское «Торпедо».

Достижения 

Командные
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпионка России (6): 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010
 Вице-чемпионка (2): 1994, 2004
 Бронзовый призёр (6): 1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2008
 Кубок России по футболу среди женщин
 Обладательница Кубка России (6): 1993, 1998, 2005, 2006, 2007, 2010
 Кубок Албеныen
 Победитель (2): 2005, 2006

личные
 Мастер спорта России международного класса
 Лучшая футболистка России 1999 и 2005 годов
 Вошла в символическую сборную России 25-летия (2013)
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (18): с 1992 по 2009 года
 голы в международных матчах:
 11 августа 1991 «Энергия» (Воронеж) - «Maplebrook Blast Academy» (Миннесо́та, США) 6:1 (3 гола)
 25-30 мая 1993 в Милане (Италия) был проведён турнир «Четыре флага мира», с участием: «Энергия» (Воронеж), которая сыграла с: «Рива дель Гарда» (Милан, Италия) — 1:1, «Любляна» (Словения) — 5:0, «Цийтаарт» (Нидерланды) — 10:0. Лучшим бомбардиром турнира стала Ольга Летюшова – 7 мячей
 11-13 апреля 1995 в Будапеште (Венгрия) был проведён турнир «Открытый кубок Будапешта». «Калужанка» выиграла у «ПуиУ»en (Хельсинки, Финляндия) — 2:0 (1 гол) и проиграла молодёжной cборной Норвегии (U-19) — 1:4 (1 гол)

Командная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Калужанка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «СКА-Ростов-на-Дону»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Торпедо» Москва